Odd Herakles, född , är en norsk kallblodstravare, mest känd för att segrat i tre upplagor av Elitkampen på Solvalla (2020, 2021, 2022).

Bakgrund 
Odd Herakles är en svart hingst efter Moe Odin och under Gaupen Stjerna (efter Alm Svarten). Han föddes upp av Odd Team AS, Norge och ägs av Odd Paulsen & Linda C. Kvernenes. Han tränas 2022 av Odd Paulsen och körs av Tom Erik Solberg.

Karriär 
Odd Herakles började tävla 2012, och har till juni 2022 sprungit in  norska kronor på 137 starter, varav 66 segrar, 15 andraplatser och 15 tredjeplatser. Han har tagit karriärens största segrar i Elitkampen (2020, 2021, 2022). Han har även segrat i Unionskampen (2019, 2021) och Alm Svartens Æresløp (2019, 2020, 2021),

Statistik

Referenser

Noter 

Hästar födda 2010
Norska kallblodiga travhästar